Emotion (álbum de Barbra Streisand)
 Emotion (álbum de Carly Rae Jepsen)
 Emotion (álbum de Martina McBride)
 Emotion (canção de Samantha Sang)
Ou ainda:
 Emotions (álbum de Mariah Carey)
 Emotions (canção de Mariah Carey)

Ver também 
 Emo, calão para emocional

Desambiguação